|-
| 13101 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 13102 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 13103 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 13104 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 13105 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 13106 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 13107 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 13108 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 13109 Berzelius ||  || 14 mai 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13110 ||  || 15 iunie 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 13111 Papacosmas ||  || 23 iulie 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 13112 Montmorency ||  || 18 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 13113 Williamyeats ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13114 Isabelgodin ||  || 19 septembrie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 13115 Jeangodin ||  || 17 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13116 Hortensia ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13117 Pondicherry ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13118 La Harpe ||  || 20 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13119 ||  || 11 noiembrie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 13120 ||  || 4 noiembrie 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 13121 Tisza ||  || 7 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13122 Drava ||  || 7 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
|  || 1994 KA || 16 mai 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 13124 - || 1994 PS || 14 august 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13125 Tobolsk ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13126 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13127 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13128 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13129 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13130 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13131 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13132 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13133 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13134 - || 1994 QR || 16 august 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13135 - || 1994 QX || 31 august 1994 ||  || 
|-
| 13136 ||  || 25 octombrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 13137 ||  || 26 octombrie 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13138 - || 1994 VA || 1 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13139 ||  || 3 noiembrie 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 13140 Shinchukai ||  || 4 noiembrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 13141 - ||  || 30 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13142 ||  || 25 decembrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 13143 - || 1995 AF || 2 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13144 - || 1995 BJ || 23 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13145 Cavezzo ||  || 27 februarie 1995 || Cavezzo || Cavezzo
|-
| 13146 Yuriko ||  || 20 februarie 1995 ||  || 
|-
| 13147 Foglia ||  || 24 februarie 1995 ||  || 
|-
| 13148 - || 1995 EF || 1 martie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 13149 Heisenberg ||  || 4 martie 1995 ||  || F. Börngen
|-
| 13150 Paolotesi || 1995 FS || 23 martie 1995 ||  || , 
|-
| 13151 Polino || 1995 OH || 22 iulie 1995 || Osservatorio Polino || 
|-
| 13152 - || 1995 QK || 19 august 1995 || Church Stretton || 
|-
| 13153 - ||  || 31 august 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13154 Petermrva || 1995 RC || 7 septembrie 1995 ||  || , 
|-
| 13155 - ||  || 19 septembrie 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 13156 Mannoucyo ||  || 20 septembrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 13157 Searfoss ||  || 15 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13158 - || 1995 UE || 17 octombrie 1995 ||  || , 
|-
| 13159 - ||  || 20 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13160 - ||  || 25 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13161 - ||  || 27 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13162 - ||  || 22 octombrie 1995 ||  || , 
|-
| 13163 Koyamachuya ||  || 28 octombrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 13164 - || 1995 VF || 1 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13165 ||  || 16 noiembrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 13166 ||  || 16 noiembrie 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13167 - ||  || 24 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13168 Danoconnell || 1995 XW || 6 decembrie 1995 || Haleakala || 
|-
| 13169 - ||  || 15 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13170 - || 1995 YX || 19 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13171 - || 1996 AA || 1 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13172 - || 1996 AO || 11 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13173 - ||  || 13 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13174 Timossi ||  || 14 februarie 1996 ||  || , 
|-
| 13175 - ||  || 15 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 13176 Kobedaitenken ||  || 21 aprilie 1996 ||  || R. H. McNaught, 
|-
| 13177 Hansschmidt ||  || 17 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13178 Catalan ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13179 Johncochrane ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13180 Fourcroy ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13181 Peneleos ||  || 11 septembrie 1996 || La Silla || 
|-
| 13182 - ||  || 16 septembrie 1996 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 13183 - || 1996 TW || 5 octombrie 1996 ||  || 
|-
|  ||  || 4 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13185 Agasthenes ||  || 5 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13186 - || 1996 UM || 18 octombrie 1996 || Catalina Station || 
|-
| 13187 - ||  || 6 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13188 Okinawa ||  || 3 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 13189 - ||  || 11 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13190 - ||  || 29 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13191 - ||  || 31 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13192 Quine ||  || 31 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 13193 - || 1997 CW || 1 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13194 - ||  || 1 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13195 ||  || 2 februarie 1997 ||  || 
|-
| 13196 Rogerssmith ||  || 1 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13197 - || 1997 DC || 17 februarie 1997 ||  || 
|-
| 13198 Banpeiyu || 1997 DT || 27 februarie 1997 ||  || K. Endate, 
|-
| 13199 - ||  || 3 martie 1997 ||  || 
|-
| 13200 Romagnani ||  || 13 martie 1997 ||  || , 
|-